

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 12 podstawowych
 Lipowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna
 Lipowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny
 Lipowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin
 Lipowo – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Lipowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Lipowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki
 Lipowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Kruklanki
 Lipowo – część wsi Kosakowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Lipowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki
 Lipowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo
 Lipowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Lipowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Lipowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda

Wody w Polsce 
 Lipowo – jezioro w województwie zachodniopomorskim

Na Litwie 
 Lipowo – wieś w rejonie wileńskim

Miejscowości na Białorusi 

 Lipowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.
Lipowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Swatki.
Lipowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Horodec.
Lipowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja. 
Lipowo – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.

Zobacz też 
 Lipowo Kurkowskie